Иевлево — деревня в Борковском сельском поселении Бежецкого района Тверской области России.

География 
Расположена западнее села Градницы вдоль автомобильной дороги 28К-0058.

Население

Примечания

Ссылки 
 Иевлево (деревня)

Населённые пункты Бежецкого района